Albumy muzyczne:
 The Singles Album – album Jimiego Hendrixa
 The Singles Collection (ujednoznacznienie)
 The Singles: The First Ten Years – album ABBY

Albumy Depeche Mode:
 The Singles (86-98)
 The Singles (81-85)
 The Singles (81-98)
 The Singles (81-98) (box)
 The Singles (81-85) Re-released

Inne albumy muzyczne:
 The Singles 1992–2003 – album grupy No Doubt
 The Singles – album The Clash
 The Singles – drugi album The Clash
 The Singles – album grupy Dżem
 The Singles – album grupy Kombi
 Singles ’96–’06 – album grupy Hooverphonic

Zobacz też:
 Singles
 The Singles Collection